Sonnemann ist der Familienname folgender Personen:

 Anton Daniel Sonnemann († 1699), deutscher Rechtswissenschaftler
 Eckart Sonnemann (1940–2007), deutscher Mathematiker
 Emil Sonnemann (1869–1950), deutscher Pädagoge, Redakteur und Direktor einer Strafanstalt
Emma Johanna Henny Sonnemann (1893–1973), deutsche Schauspielerin und zweite Ehefrau von Hermann Göring, siehe Emmy Göring
 Ernst Sonnemann (1630–1670; auch Ernestus Sonnemann), deutscher evangelischer Pastor und Kirchenlieddichter
 Friedrich Sonnemann (Baumeister), (1679–1735), deutscher Architekt
 Friedrich Sonnemann (1922–2014), deutscher Politiker (SED), Oberbürgermeister von Magdeburg
 Georg Sonnemann († 1856/59), (eigentlich Georg Friedrich Theodor Sonnemann; auch G.F.T. Sonnemann), Kreisbaumeister (Schloss Biedenkopf, Ev. Kirchen Hartenrod, Frechenhausen, Römershausen)
 Grete Sonnemann (1903–1990), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Leopold Sonnemann (1831–1909), deutscher Journalist
 Mandy Sonnemann, deutsche Ju Jutsu-Sportlerin
 Theodor Sonnemann (1900–1987), Staatssekretär und Präsident des Raiffeisenverbandes
 Ulrich Sonnemann (1912–1993), deutscher Schriftsteller und Philosoph